François de Boutaric (Figeac, 1672-1733) foi um jurista de Toulouse. Foi primeiramente advogado no parlamento de Toulouse, e, a partir de 1704, professor de direito francês. Seus trabalhos, principalmente os relacionados ao direito francês e o direito canônico, tiveram publicações póstumas.

Obras selecionadas 
 Les Institutes de l'empereur Justinien, conférées avec le droit françois, 1757

Advogados da França